Carstairs steht für:
 Carstairs (South Lanarkshire), ein schottischer Ort in South Lanarkshire
 Carstairs (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Carstairs ist der Familienname folgender Personen:
 Henrietta Carstairs, britische Bergsteigerin
 Joe Carstairs (1900–1993), britische Unternehmerin, gesellschaftliche Persönlichkeit und Motorbootrennfahrerin
 John Paddy Carstairs (1910–1970), britischer Schriftsteller, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sharon Carstairs (* 1942), Mitglied im Senat Kanadas